Лига чемпионов УЕФА 2019/20 — 65-й розыгрыш главного футбольного клубного турнира Европы под эгидой УЕФА, а также 28-й розыгрыш с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов УЕФА. Финальный матч был сыгран на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне 23 августа 2020 года. Победителем турнира в шестой раз в своей истории стала мюнхенская «Бавария», обыграв в финале «Пари Сен-Жермен».

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2019/2020 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2019/2020 годов примут участие 79 или 80 команд 54 из 55 футбольных ассоциаций УЕФА (Лихтенштейн не принимает участия, так как не проводит розыгрыш домашнего чемпионата). Количество мест распределяется согласно таблице коэффициентов УЕФА:

 Ассоциации с рангом 1—4 заявляют по 4 команды
 Ассоциации с рангом 5—6 заявляют по 3 команды
 Ассоциации с рангом 7—15 заявляют по 2 команды
 Ассоциации с рангом 16—55 (кроме Лихтенштейна) заявляют по 1 команде
 Победители Лиги чемпионов 2018/2019 и Лиги Европы 2018/2019 получают место вне зависимости от того, какое место займёт команда в национальном первенстве.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 2019/2020 среди стран формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2013/2014 до сезона 2017/2018 включительно.

Распределение команд по этапам 
Cхема представительства членов УЕФА в Лиге чемпионов:

Команды 
Оба финалиста Лиги Чемпионов УЕФА 2018/2019 квалифицировались на турнир через Чемпионат Англии, поэтому в списке стартующих команд произошли следующие изменения:
 Чемпион ассоциации 11 (Австрия) вышел в групповой этап вместо раунда плей-офф;
 Чемпион ассоциации 13 (Чехия) вышел в раунд плей-офф, пройдя третий квалификационный раунд;
 Чемпион ассоциации 15 (Греция) пробился в третий квалификационный раунд вместо второго квалификационного;
 Чемпионы ассоциаций 18 и 19 (Израиль и Кипр) стартуют со второго квалификационного раунда вместо первого квалификационного.

Так как победителем Лиги Европы УЕФА 2018/2019 стал футбольный клуб «Челси», то в порядке стартующих команд произошли следующие изменения:
 Бронзовый призёр ассоциации 5 (Франция) («Олимпик Лион») стартует с группового этапа вместо третьего квалификационного раунда;
 Серебряные призёры ассоциаций 10 и 11 (Турция и Австрия) («Истанбул Башакшехир» и «ЛАСК»), начнут турнир с третьего квалификационного раунда вместо второго квалификационного раунда. Расписание 
Все процедуры жеребьёвки (кроме жеребьёвки 29 августа 2019) были проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

 Примечания
 1.  Полуфинальное и финальное противостояния предварительного раунда состоят из одного матча

 Квалификация Примечание: Все ниже перечисленные квалифицированные команды указаны с их рейтингом коэффициентов УЕФА (CC).''

Предварительный квалификационный раунд 
В предварительном квалификационном раунде, команды согласно таблице коэффициентов УЕФА делятся на «сеяные» и «несеяные». На данной стадии проходит мини-турнир с полуфиналами и финалом, состоящие из одного матча, которые будут сыграны в Республике Косово. Проигравшие полуфинального и финального раундов попадают во второй отборочный раунд Лиги Европы 2019/2020.

Полуфинальный раунд 

|}

Финальный раунд 

|}

Первый квалификационный раунд 
Всего в первом отборочном раунде принимает участие 32 команды: 31 команда начинает с этого раунда, также к ним присоединился победитель предварительного квалификационного раунда. Проигравшие попадают во второй отборочный раунд Лиги Европы 2019/2020

|}
Примечания

Второй квалификационный раунд 
Второй квалификационный раунд разделен на две секции: Путь чемпионов (чемпионы своих национальных лиг) и Путь представителей лиг (не чемпионы своих национальных лиг). Проигравшие попадают в третий отборочный раунд Лиги Европы 2019/2020. Всего во втором отборочном раунде примут участия 26 команд:

|+Путь чемпионов

|}

|+Путь представителей лиг

|}

Третий квалификационный раунд 
Третий квалификационный раунд разделён на две секции: Путь чемпионов и Путь представителей лиг. Проигравшие команды из Чемпионского пути попадают в плей-офф Лиги Европы 2019/2020, а проигравшие из пути представителей лиг попадают в групповой этап Лиги Европы 2019/2020. Всего в третьем отборочном раунде примут участие 20 команд:

|+Путь чемпионов

|}

|+Путь представителей лиг

|}

Раунд плей-офф 
Раунд плей-офф разделён на две секции: Путь чемпионов и Путь представителей лиг. Проигравшие команды попадают в групповой этап Лиги Европы 2019/2020. Всего в плей-офф примут участие 12 команд:

|+Путь чемпионов

|}

|+Путь представителей лиг

|}

Групповой этап 

В групповом этапе участвуют 32 клуба, разделенные на восемь групп по четыре команды, с условием того, что команды из одной страны не могут встретиться друг с другом. Для жеребьевки команды будут посеяны в четыре корзины на основании следующих критериев (введен начиная с сезона-2015/16):
 В 1-ю корзину попадают: действующие победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также победители 6 лучших футбольных ассоциаций, согласно их рейтингу. Если один или оба победителя ЛЧ и ЛЕ победили в чемпионате одной из шести лучших ассоциаций, чемпион следующей по рейтингу ассоциации также подает в 1-ю корзину.
 В 2-ю, 3-ю и 4-ю корзину попадают остальные команды, согласно клубным коэффициентам.

В каждой группе команды играют друг против друга дома и на выезде. Победители групп и команды, занявшие второе место, выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие третье место, отправляются в 1/16 финала Лиги Европы.

Всего в групповом этапе будут играть 32 команды: 26 команд начнут с этого раунда, а также к ним добавятся 6 победителей раунда плей-офф (4 из чемпионского пути, 2 из пути представителей лиг).

 1-я корзина:
  Ливерпуль  91.000
  Челси 87.000
  Барселона 138.000
  Бавария 128.000
  Ювентус 124.000
  Манчестер Сити 106.000
  Пари Сен-Жермен 103.000
  Зенит 72.000

 2-я корзина:
  Реал Мадрид 146.000
  Атлетико Мадрид 127.000
  Боруссия Дортмунд 85.000
  Наполи 80.000
  Шахтёр 80.000
  Тоттенхэм Хотспур 78.000
  Аякс 70.500
  Бенфика 68.000

 3-я корзина:
  Олимпик Лион 61.500
  Байер 04 61.000
  Зальцбург 54.500
  Олимпиакос 44.000
  Брюгге 39.500
  Валенсия 37.000
  Интернационале 31.000
  Динамо (Загреб) 29.500

 4-я корзина:
  Локомотив 28.500
  Генк 25.000
  Галатасарай 22.500
  РБ Лейпциг 22.000
  Славия (Прага) 21.500
  Црвена Звезда 16.750
  Аталанта 14.945
  Лилль 11.699

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Статистика

Бомбардиры

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2019/2020
 Суперкубок УЕФА 2020

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Европейский футбол в сезоне 2019/2020
2019/2020
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19